Вонакју има више значења:
 Вонакју (Вашингтон)
 Вонакју (Њу Џерзи)